Фонгдьен () — вьетнамский топоним:
 Фонгдьен — уезд в провинции Тхыатхьен-Хюэ.
 Фонгдьен — уезд в провинции Кантхо.
 Фонгдьен — община в уезде Чанвантхой, провинция Камау.